SLIP (linguagem de programação)
The Slip (banda) - trio de avant-rock contemporâneo de Boston
The Slip (álbum) - do Nine Inch Nails
Cueca slip

Desambiguação